Bent Sørensen har flere betydninger:

 Bent Sørensen (billedhugger) – en dansk billedhugger
 Bent Sørensen (fodboldspiller) – en dansk fodboldspiller
 Bent Sørensen (fysiker) - dansk fysiker
 Bent Sørensen (komponist) – en dansk komponist
 Bent Sørensen (medlem af Folketinget) - dansk politiker, medlem af Folketinget 1971-1973 (født 1933)
 Bent F. Sørensen - en dansk ingeniør og forsker i brudmekanik
 Bent Sørensen (skakspiller) - dansk politiker og skakstormester i korrespondanceskak (1943-2022)
 film
 Bent Sørensen (dokumentarfilm) – dansk portrætfilm fra 1965 af Kristian Begtorp om billedhugger Bent Sørensen